«Джулия» — кинофильм 1977 года кинокомпании 20th Century Fox, США. Экранизация автобиографического романа «Pentimento» Лилиан Хеллман. 3 премии «Оскар».

Сюжет 
Сюжет основан на автобиографической книге Лилиан Хеллман. Джулия (Ванесса Редгрейв) и Лилиан (Джейн Фонда) — подруги детства. Джулия родом из богатой еврейской семьи, воспитывалась в США у бабушки и дедушки. Между девочками были близкие отношения, но позже жизнь разлучила их. Увлеченная литературой Лилиан сближается с Дэшилом Хэмметом, а студентка-медик Джулия отправляется в Европу, где вливается в антифашистское движение. В результате она получает ранение в столкновениях со сторонниками Гитлера, затем занимается незаконной перевозкой денежных средств для борьбы с фашизмом из Советского Союза в Германию.

Во время одной из встреч подруг Лилиан узнаёт, что у Джулии есть ребёнок. Позднее Джулия погибает при неясных обстоятельствах, а Лилиан пытается найти её ребёнка…

В ролях 
 Джейн Фонда — Лилиан Хеллман
 Ванесса Редгрейв — Джулия
 Джейсон Робардс-мл. — Дэшил Хэммет
 Максимилиан Шелл — Йохан
 Хэл Холбрук — Алан Кэмпбелл
 Розмари Мерфи — Дороти Паркер
 Мерил Стрип — Энн-Мари
 Джон Гловер — Сэмми
 Лиза Пеликан — Джулия в детстве
 Сьюзан Джонс — Лилиан в детстве
 Кэтлин Несбит — бабушка
 Ламбер Вильсон — Вальтер Франц

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Фред Циннеман
 Сценарий: Элвин Сарджент
 Продюсер: Ричард Рот
 Оператор: Дуглас Слоком
 Художники: Джин Кэллэхэн, Уилли Холт, Кармен Диллон
 Композитор: Жорж Делерю
 Монтаж: Уолтер Мерч
 Костюмы: Энтиа Силберт, Джоэн Бридж, Аннализа Назилли-Рокка

Награды и номинации

Награды 
 1978 — Оскар — Лучшая мужская роль второго плана — Джейсон Робардс
 1978 — Оскар — Лучшая женская роль второго плана — Ванесса Редгрейв
 1978 — Оскар — Лучший адаптированный сценарий — Элвин Сарджент
 1978 — Золотой глобус — Лучшая драматическая женская роль в кинофильме — Джейн Фонда
 1978 — Золотой глобус — Лучшая женская роль второго плана в кинофильме — Ванесса Редгрейв
 1979 — BAFTA — Лучшая актриса — Джейн Фонда
 1979 — BAFTA — Лучший оператор — Дуглас Слоком
 1979 — BAFTA — Лучший фильм
 1979 — BAFTA — Лучший сценарий — Элвин Сарджент

Номинации 
 1978 — Оскар — Лучшая мужская роль второго плана — Максимилиан Шелл
 1978 — Оскар — Лучшая женская роль — Джейн Фонда
 1978 — Оскар — Лучшая операторская работа — Дуглас Слоком
 1978 — Оскар — Лучший дизайн костюмов — Энтиа Силберт
 1978 — Оскар — Лучшая режиссура — Фред Циннеман
 1978 — Оскар — Лучший монтаж — Уолтер Мерч
 1978 — Оскар — Лучший оригинальный саундтрек — Жорж Делерю
 1978 — Оскар — Лучший фильм — Ричард Рот
 1978 — Золотой глобус — Лучшая режиссура кинофильма — Фред Циннеман
 1978 — Золотой глобус — Лучший драматический кинофильм — Фред Циннеман
 1978 — Золотой глобус — Лучшая мужская роль второго плана в кинофильме — Джейсон Робардс
 1978 — Золотой глобус — Лучшая мужская роль второго плана в кинофильме — Максимилиан Шелл
 1978 — Золотой глобус — Лучший сценарий — Элвин Сарджент
 1979 — Сезар — Лучший иностранный фильм — Фред Зиннеманн
 1979 — BAFTA — Лучший дизайн костюмов — Энтиа Силберт, Джоэн Бридж, Аннализа Назилли-Рокка
 1979 — BAFTA — Лучшая режиссура — Фред Циннеман
 1979 — BAFTA — Лучший монтаж — Уолтер Мерч
 1979 — BAFTA — Лучшая мужская роль второго плана — Джейсон Робардс
 1979 — BAFTA — Лучшая работа художника — Джин Кэллэхэн, Уилли Холт, Кармен Диллон

Интересные факты 
 В этом фильме впервые появились на экране Мерил Стрип и Лиза Пеликан.
 Фигура, сидящая в рыболовецкой лодке в самом начале и конце фильма, принадлежит настоящей Лилиан Хеллман, хотя за кадром звучит голос Джейн Фонды.

Примечания

Ссылки 
  
  
 
 Обзор фильма «Джулия»

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-биографии США
Экранизации произведений Лилиан Хеллман
Дэшил Хэммет
Фильмы-биографии о писателях
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1977 года
Фильмы по сценариям Элвина Сарджента